Ausleger steht für:
 Kragträger
 Ausleger (Energietechnik), eine Stützkonstruktion für elektrische Leiter
 Ausleger (Bootsbau), bei Ruderbooten einen Abstandhalter für die Riemen
 bei traditionellen Auslegerkanus einen zusätzlichen Schwimmer, der die Balance hält
 im Segelsport eine bewegliche Verlängerung der Pinne, siehe Pinne (Schiffbau)
 Nasenschild, Werbemittel, Zunftzeichen
 Ausleger (Tontechnik), ein Stützmikrofon
 der horizontale Teil eines Turmkrans
 der Arm eines Baggers.
 Rudolf Ausleger (1897–1974), deutscher Maler und Kunstlehrer

Siehe auch:
 Auslage
 Auslegung
 Auslieger